Ez a cikk IX. Piusz pápa enciklikáit mutatja be 1846–1875-ig

Kereszténység témájú listák
Pápai enciklikák